Korab kan syfta på:

Jamie Korab, kanadensisk curlingspelare.
Karl Korab (f 1937), österrikisk landskapsmålare.

Geografi

Albanien och Nordmakedonien 

 Korab, bergskedja,

Namibia 
Khorab, en ort i Namibia

Polen 

 Korab (ort), Storpolens vojvodskap, Powiat kaliski,

Tjeckien 

 Korab (kulle), Plzeň, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar